Аккад — історичне місто й область північного Межиріччя
 Аккад — держава, що існувала в XXIV—XXII століттях до н. е., а також прадавня область в середній частині Месопотамії, на території сучасного Іраку
 Аккад — український рок-гурт

Особи 
 Аббас аль-Аккад — арабський єгипетський письменник
 Мустафа Аккад — американський кінопродюсер і режисер